François Rauber (né le  à Neufchâteau, mort le  à Paris) est un pianiste, compositeur, arrangeur et chef d'orchestre français ;
 Karl-Josef Rauber, né le  à Nuremberg (Bavière, Allemagne), est un prélat catholique et diplomate allemand.
Patronyme germanique